La XIII edizione del campionato europeo di scherma si è svolta dal 3 al 9 luglio 2000 a Funchal, in Portogallo.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere 

 2000
Competizioni sportive a Funchal
Scherma nel 2000